10-07: Дело Зевса () — телесериал совместного производства Франции и Канады, транслируемый в 1995 году на телеканале .

Сюжет 
Филипп Надо () и Томас Сен-Марс () — единственные полицейские, проявившие интерес к расследованию загадочной смерти фармацевта на подземной парковке в центре Монреаля. В отчёте о вскрытии говорится, что смерть наступила в результате сердечного приступа, но сослуживец фармацевта не верит в эту версию. Расследование примет чрезвычайно важные масштабы и откроет путь к неожиданным секретам.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Fiche de la production 
 Fiche de la série 

Криминальные телесериалы
Телесериалы Франции
Телесериалы Канады
Телесериалы 1995 года